Rennsteig –  sentiero situato nella selva di Turingia
 Rennsteig – uno dei Trampolini del Kanzlersgrund
 5509 Rennsteig – asteroide della fascia principale